Eredivisie 2011/12 (mannenvoetbal), seizoen 2011/12 van de hoogste professionele Nederlandse voetbalcompetitie voor mannen
 Eredivisie 2011/12 (vrouwenvoetbal), seizoen 2011/12 van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie voor vrouwen
 Eredivisie ijshockey 2011/12, seizoen 2011/12 van de hoogste Nederlandse divisie in het ijshockey
 Eredivisie 2011/12 (badminton), seizoen 2011/12 van de hoogste klasse in het Nederlandse badminton in competitieverband